Костёл Свято́го Арха́нгела Ра́фаила (костёл Архангела Рафаила, костёл Рафала, костёл Святого Рафаила, , , ) — римско-католический костёл бывшего иезуитского (позднее пиарского) монастыря в Вильнюсе, памятник архитектуры позднего барокко. Располагается на Снипишках () на перекрёстке улиц Калварию () и Шнипишкю, неподалёку от Зелёного моста; официальный адрес Шнипишкю 1 (). Службы на литовском и польском языках.

Ансамбль костёла, бывших зданий монастыря и хозяйственных построек, занимающий территорию площадью в 1,71 га, является охраняемым государством объектом культурного наследия национального значения; код в Реестре культурных ценностей Литовской Республики 17068; код собственно храма — 28335.

История 

Костёл для иезуитов на Снипишках, в былом предместье Вильны на высоком правом берегу Вилии, построил в 1702—1709 годах на свои средства вельможа Михал Кощиц () при поддержке виленского воеводы Казимира Яна Сапеги и польного гетмана Михаила Казимира Радзивилла.

Иезуиты при костёле основали монастырь, строительство зданий которого завершилось в 1740 году. Каменный костёл был возведён в 1715—1730 годах, некоторые работы продолжались до 1735 года.

С упразднением ордена иезуитов (1773) храм и монастырь перешёл к пиарам. В 1791 году храм стал приходским. В 1792 году монастырь пиарами был продан царскому правительству, которое впоследствии устроило в нём казармы. В 1812 году при нашествии Наполеона французы использовали храм под оружейный склад, нанеся зданию значительный ущерб. До 1824 года оно пустовало, затем храм был приведён в порядок и действовал как приходской. В 1832 году царскими властями в храме был устроен склад российской армии. В 1860 году костёл был возвращён верующим, стал приходским и больше не закрывался. В 1975 году костёл реставрировался. В части помещений монастыря располагается департамент памятников министерства культуры Литвы.

Архитектура 

Костёл Святого Архангела Рафаила составляет вместе с комплексом зданий бывшего монастыря архитектурный ансамбль позднего барокко. Костёл прямоугольный в плане, трёхнефный, базиликального типа. В нижнем ярусе главного фасада доминирует характерная для перехода от раннего к позднему барокко плоская стена с чётким ордерным членением. Разнообразит фасад портал в барочном обрамлении, овальное окно, своеобразно изогнутые обрамления окон и ниш второго яруса. Низкий ярус (парапет) над карнизом соединяет треугольный фронтон с двумя башнями. В нишах второго яруса установлены гипсовые фигуры святого архангела Рафаила и святого Иосифа Каласанция (основателя ордена пиаров).

Третий и четвёртый ярусы башен были надстроены в 1752 году архитектором Яном Валентом Дидерштейном при участии, как предполагается, Яна Неземковского. Пластичная композиция башен с колоннами и волютами по углам, изощрённо выгнутыми карнизами, придаёт фасаду грациозность и пышность. В архитектурных формах двух башен храма отражается переход от барокко к рококо. Шлемы сложной формы не характерны для виленского барокко.. Боковые фасады сдержанны и строги.

Большой алтарь с группами колонн на высоких пьедесталах и многочисленными фигурными скульптурами относится к стилю рококо. В алтаре находится картина известного художника Шимона Чеховича с изображением архангела Рафаила.

Примечания

Литература 
 Wilno. Przewodnik krajoznawczy Juliusza Kłosa, Prof. Uniwersytetu St. Batorego. Wydanie trzecie poprawione po zgonie autora. Wilno, 1937. S. 260—261.
 Lietuvos architektūros istorija. T. II: Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. . P. 128—130.

Ссылки 
 Костел Св. архангела Рафаила
 The Church of St Raphael the Archangel
 Vilniaus Arkangelo Rapolo parapija
 Vilniaus buvęs trečiosios probacijos jėzuitų vienuolynas ir Šv. Rapolo

Р
Архитектура Вильнюса
Виленское барокко
Р
Р